Dalma Gálfi e Fanny Stollár erano le campionesse in carica, ma entrambe non hanno preso parte a questa edizione.

Usue Maitane Arconada e Claire Liu hanno conquistato il titolo battendo in finale Mariam Bolkvadze e Caty McNally con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Olesya Pervushina /  Anastasia Potapova (semifinale)
  Amanda Anisimova /  Alexandra Sanford (quarti di finale)
  Kaja Juvan /  Iga Swiatek (semifinale)
  Usue Maitane Arconada /  Claire Liu (campionesse)

  Sofia Kenin /  Monika Kilnarova (quarti di finale) 
  Kayla Day /  Taylor Johnson (secondo turno) 
  Mai Hontama /  Chihiro Muramatsu (primo turno) 
  Jodie Burrage /  Panna Udvardy (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2016